El término japonés  puede referirse a:

El Wakaba / Marca Shoshinsha, un símbolo que deben llevar obligatoriamente los automóviles de los conductores noveles en Japón durante el primer año que tienen la licencia. Su nombre oficial es .
Wakaba (1906).- Un destructor de la Clase Asakaze reconvertido en dragaminas en 1924.
Wakaba (1934).- Un destructor de la Clase Hatsuharu hundido durante la Batalla del Golfo de Leyte.
Wakaba (DE-261).- Un destructor de la Clase Tachibana, originalmente llamado Nashi, rescatado en 1954 tras su hundimiento en 1945.
Murasaki Wakaba.- Actor de voz.